Зарни́цы:

 Зарницы — мгновенные вспышки света на горизонте при отдаленной грозе
 «Зарницы» — альманах.
 Зарницы — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Зарницы (Лесхоз) — поселок в Добровском районе Липецкой области.